Agora FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Cascavel, cidade do estado do Ceará. Opera na frequência FM 107,5 MHz, oriunda da migração da Rádio Litoral e pertence ao Sistema Ceará Agora de Comunicação.

História 
A Rádio Litoral de Cascavel entrou no ar em 1989 operando em AM 1110. Em 2014, solicitou junto ao Ministério das Comunicações a migração para o dial FM.

Em 2017, a emissora é adquirida pelo Sistema Ceará Agora de Comunicação e passa a retransmitir a Rede SomZoom Sat após a mesma perder o sinal na Grande Fortaleza com o fim da então Expresso SomZoom Sat.

Em 3 de novembro de 2019, a emissora migra para a frequência FM 107,5 em fase experimental. Em 2 de dezembro, volta a retransmitir a SomZoom Sat. Durante um tempo, fez rede com a filial da rede em Russas.

Em janeiro de 2020, passou a fazer expectativa para uma nova programação, que entrou no ar em fevereiro. Em fevereiro de 2021, é anunciado a saída da rádio para a entrada da Jerusalém FM, pertencente a Igreja Jerusalém da Grandeza de Deus, que retornou ao dial em 1 de março, marcando a extinção da emissora cascavelense.

Após cerca de três meses de arrendamento da frequência à rádio gospel, a emissora retornou ao dial dessa vez transmitindo no formato popular/hits.

Agora FM
Estações de rádio fundadas em 1989